xht – codice ISO 639-3 della lingua hattic